Мезёкёвешд () — город на северо-востоке Венгрии в пятидесяти километрах от столицы медье — города Мишкольца. Население — 17 841 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии